Касслер может означать:
 Касслер, Клайв (1931—2020) — американский писатель, сценарист.
 касслер — кулинарный продукт из свинины.